Cihlář () býval řemeslník, který vyráběl ruční cihly ().

Rybník 
 Cihlář (rybník) – rybník v Havlíčkově Brodě

Příjmení 
Cihlář (Cihlářová):
 Karel rytíř Cihlář,  (1833–1914), česko-rakouský právník a politik
 Michal Cihlář (* 1960), český grafik a výtvarník
 Tomáš Cihlář (* 1987), český fotbalový obránce či záložník
 Tomáš Cihlář (vědec) (* 1967), biochemik
 Zdeněk Cihlář (* 1973), československý fotbalista, obránce

Související články 
 Cihlářská hlína
 Cihlářství

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení